Кейтли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кейтли, Арчибальд (1859—1930) — английский врач, член Теософского Общества, в 1888—1890 годах был генеральным секретарём Теософского Общества Великобритании.
 Кейтли, Томас (1789—1872) — ирландский фольклорист, уроженец Дублина.
 Кейтли, Чарльз (1901—1974) — генерал Британской армии, участник Второй мировой Войны, губернатор Гибралтара с 1958 по 1962 годы. См. также 
 Кейтель